Alexander Völker oder Alexander  Voelker ist der Name folgender Personen:

* Alexander Voelker (Politiker) (1913–2001), deutscher Politiker (SPD)
 Alexander Völker (Theologe) (1934–2017), deutscher evangelischer Geistlicher und Liturgiker